Perla  – sfera di madreperla prodotta dalle ostriche
Perla  – nome proprio di persona
Perla  – famiglia nobile
Perla  – genere di insetti dell'ordine dei Plecotteri
Perla  – comune dell'Arkansas, Stati Uniti
Perla Krab  – personaggio della serie animata SpongeBob
 Classe 600 serie Perla  – classe di sommergibili italiani della seconda guerra mondiale
  – sommergibile della Regia Marina
 Fiat Perla  –  auto realizzata nello stabilimento FIAT di Nanchino, Cina
Pokémon Perla  – videogioco della serie Pokémon
Perla – personaggio della serie animata Steven Universe

Pagine correlate 
 Perle
 Pearl
 La perla

Altri progetti